Il campionato di Insular Preferente de Las Palmas 1988-1989 è stato il 12º campionato avente questa dicitura ed era il quinto livello della federazione spagnola composto da 18 squadre e vide la vittoria finale del Vecindario.

Classifica finale

Risultati

Tabellone 
Ogni riga indica i risultati casalinghi della squadra segnata a inizio della riga, contro le squadre segnate colonna per colonna (che invece avranno giocato l'incontro in trasferta). Al contrario, leggendo la colonna di una squadra si avranno i risultati ottenuti dalla stessa in trasferta, contro le squadre segnate in ogni riga, che invece avranno giocato l'incontro in casa.

Calendario

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Classifica in divenire

Voci correlate 
 Primera División 1988-1989 (Spagna)
 Segunda División 1988-1989 (Spagna)
 Segunda División B 1988-1989
 Coppa del Re 1988-1989
 Supercopa de España 1988

Collegamenti esterni 
 

Divisiones Regionales de Fútbol
Calcio nel 1988
Calcio nel 1989